Рівна — село, Кетовський район, Курганська область, Росія
 Рівна — село, Львівський район, Львівська область, Україна

Див. також 
 Рівне (значення)